Erblinie
 genetisch eine direkte Abstammung, siehe Vererbung (Biologie)
 historisch-soziologisch eine Dynastie
 speziell ethnologisch einer der Linien in einem Zweigruppen-System, die Moiety

Siehe auch:
 Vererbung, Erbe
 Genetik – ein Überblick